Сантана () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амапа. Составная часть мезорегиона Юг штата Амапа. Находится в составе крупной городской агломерации Агломерация Макапа. Входит в экономико-статистический микрорегион Макапа. Население составляет 101 262 человека на 2010 год. Занимает площадь 1 542,201 км². Плотность населения — 65,66 чел./км².

История 
Город основан в 1758 году.

Границы 
Муниципалитет Сантана граничит:
 на северо-востоке —  муниципалитет Макапа
 на юго-востоке —  штат Пара
 на юго-западе —  муниципалитет Мазаган 
 на северо-западе —  муниципалитет Порту-Гранди

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета Сантана составляет

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 112 218 жителей.

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 6 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 522 852 000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 5726,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).

География 
Климат местности: экваториальный.

Спорт 
В городе базируется одноимённый футбольный клуб.

Примечания

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амапа